Venancio Coñoepán o Venancio Coñuepán puede referirse a:
 Venancio Coñoepán (1770 o 1780-1836), lonco o cacique mapuche que vivió en la Araucanía y las Pampas a principios del siglo XIX.
 Venancio Coñoepán, sobrino del anterior, hijo de Callfupán.
 Venancio Coñuepán Huenchual (1905-1968), diputado y ministro chileno, nieto del anterior.
 Venancio Coñuepán Paillal, político chileno, hijo del anterior.
 Venacio Coñuepan Mesias (1989), abogado chileno